Horologion () steht für:

 Uhren in der Antike, vor allem Sonnenuhren und Wasseruhren
 Horologion des Andronikos, siehe Turm der Winde (Athen)
 ein Buch für das Stundengebet in den byzantinischen und anderen östlichen Kirchen.

Tierwelt:
 Horologion (Gattung), Gattungsname der Laufkäfer

Horologium (latinisierte Form) steht für:
 ebenfalls antike Uhren 
 das Horologium des Augustus auf dem Marsfeld in Rom, siehe Solarium Augusti
 das Instrument (Schlagstab oder Glocke), mit dem Mönche zum Stundengebet geweckt wurden
 Bezeichnung für Turmuhren an Klöstern und Kirchen
 astronomische Uhr am Münster von Straßburg, siehe Straßburger Münster
 Pendeluhr (Sternbild), Sternbild der Pendeluhr

Siehe auch:
 Horologium-Superhaufen